Michael Peer ist der Name folgender Personen:

* Michael Peer († 1597), österreichischer Bauernführer, siehe Michael Beer (Bauernführer) 
 Michael Peer (Fußballspieler) (* 1969), österreichischer Fußballspieler